Шена́к-Сен-Сёре́н-д’Юзе́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент коммуны — Шаранта Приморская. Входит в состав кантона Коз. Округ коммуны — Сент.

Код INSEE коммуны — 17098.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 612 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Шенак-Сен-Сёрен-д’Юзе

Коммуны департамента Приморская Шаранта